Тетяна Ярославівна Тарасенко ( 4 лютого 1961, м. Тернопіль) — український журналіст, публіцист, громадська діячка. Член НСЖУ (1987).

Життєпис 
Закінчила Львівський університет (1985, нині національний університет).

1985—1990 — кореспондент, редактор обласної газети «Молодий комунар» (м. Кіровоград),

1990—1994 — оглядач газети «Тернопіль вечірній»,

1994—1996 — в редакції газети «Західна Україна».

1996—2007 — головний редактор ТзОВ "Радіо «Тернопіль», Від 2007 — головний редактор інформаційного відділу творчої агенції.

Громадська діяльність 
1997—1998 — член правління Тернопільської обласної організації захисту прав споживачів.

Член правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України», голова обласної організації цього Комітету (1999).

Член Тернопільського «Медіа-клубу» (2000).

Від 2002 — голова, а згодом заступник голови Тернопільського прес-клубу.

Спостерігач на Президентських виборах в українській делегації у США (2000).

Примітки

Джерела 
 Мельничук Б. Тарасенко Тетяна Ярославівна //

Посилання 

Уродженці Тернополя
Випускники Львівського університету
Українські журналісти
Українські публіцисти
Українські громадські діячі
Члени НСЖУ
Журналісти «Радіо „Тернопіль”»